Radó Aladár (1882–1914) zeneszerző
 Radó Aladár (1922–1989) bányamérnök